Петраше́вцы:
 Петрашевцы — осуждённые правительством Николая I в 1849 23 участника собраний у М. В. Буташевича-Петрашевского.
 Петрашевцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области Республики Беларусь.